Фастов — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Фастов — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Фастов — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.

Украина 
 Фа́стов () — город в Киевской области, административный центр Фастовского района, не входит в его состав.

Железнодорожный пункт 
 Фастов — железнодорожный узел в городе Фастов.

Фамилия 
 Фастова, Мария Лукинична (1920—2011) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Фастовец
 Фаст